NHS steht für:
 Nachhaltigkeitsstrategie
 Nag-Hammadi-Schriften, eine Sammlung von frühchristlichen Texten
 Nance-Horan-Syndrom
 National Health Service („Nationaler Gesundheitsdienst“), das staatliche Gesundheitssystem in Großbritannien
 National Historic Site („Nationale historische Sehenswürdigkeit“), als Denkmal bedeutende Gebäude, Orte oder Einrichtungen in den USA
 National Highway System, ein System von Highways in Kanada
 National Highway System, das Fernstraßennetz der Highways in den USA
 Nezavisni Hrvatski Sindikati („Unabhängige Kroatische Gewerkschaft“), eine 1992 gegründete Gewerkschaft mit Sitz in Zagreb
 Nurses’ Health Study („Krankenschwesterngesundheitsstudie“), US-Längsschnittstudie zur Ernährungskunde und Krebsrisiken bei Frauen
 Newton High School
 N-Hydroxysuccinimid
 Flughafen von Nushki (IATA-Code) in Pakistan
 Bahnhof Hartmannshof (DS100-Code)

NHS